Poděbradská může být

 ulice
 Poděbradská (Děčín)
 Poděbradská (Dlouhopolsko)
 Poděbradská (Dymokury)
 Poděbradská (Jirny)
 Poděbradská (Karlovy Vary)
 Poděbradská (Liberec)
 Poděbradská (Mochov)
 Poděbradská (Nová Ves I)
 Poděbradská (Nymburk)
 Poděbradská (Pardubice)
 Poděbradská (Písková Lhota)
 Poděbradská (Pňov-Předhradí)
 Poděbradská (Poděbrady)
 Poděbradská (Praha)
 Poděbradská (Sadská)
 Poděbradská (Sokoleč)
 Poděbradská (Šestajovice)
 Poděbradská (Vrbová Lhota)

 přechýlená forma příjmení
 Poděbradský

 jiné
 Poděbradská jednota
 Poděbradská rovina
 Poděbradská smlouva

Související články 
 Poděbrady, lázeňské město ve středních Čechách